Paleanotus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av L. Schmarda 1861. Paleanotus ingår i familjen Chrysopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paleanotus